Całe życie (fr. Toute une vie) – francusko-włoski film z 1974 roku w reżyserii Claude'a Leloucha.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 plakaty z filmu

Francuskie filmy z 1974 roku
Francuskie melodramaty
Francuskie dramaty filmowe
Francuskie filmy romantyczne
Włoskie filmy z 1974 roku
Włoskie melodramaty
Włoskie dramaty filmowe
Włoskie filmy romantyczne
Filmy nominowane do Oscara